Gromada Roztoka (powiat chełmski)
 Roztoka (gromada w powiecie jaworskim)
 Roztoka (gromada w powiecie limanowskim)